

Geografia

Italia 
 Chardonney – frazione del comune di Champorcher (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Chardonney – frazione di Jorat-Menthue, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Chardonney-sur-Morges – ex comune ora frazione di Bussy-Chardonney, comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)

Pagine correlate 
 Chardonnay – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Chardonnay (vitigno) – vitigno a bacca bianca